Az alábbi emberek viselik az André Lacroix nevet

 André Lacroix visszavonult profi jégkorongozó.
 André Lacroix visszavonult teniszező
 André Lacroix a párizsi Euro Disney volt elnöke